

Geografie
 Burka (district), een district in Afghanistan, in de provincie Baghlan
 Burqa (Nablus), een plaats op de Westelijke Jordaanoever
 Burqa (Ramallah), een plaats op de Westelijke Jordaanoever

Kleding
 boerka (islam), een kledingstuk dat wordt gedragen door islamitische vrouwen
 boerka (Kaukasus), een kledingstuk dat wordt gedragen door Kaukasische herders en tijdens de Kaukasusoorlog in het Russische leger

Personen
Ellen Burka, Nederlands kunstschaatsster en kunstschaatscoach
Gelete Burka, Ethiopisch hardloopster
Petra Burka, Canadees oud-kunstschaatsster en kunstschaatscoach
Sylvia Burka, Canadees oud-langebaanschaatsster

Zie ook 
 Burka Band (2002 - circa 2005), Afghaanse meidenband